2 miejscowości w Polsce: 
 Zalesiany – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Zalesiany – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna

Wieś na Białorusi:
 Zalesiany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Skidel.